Água Branca puede hacer referencia a varios lugares brasileños:

Água Branca, municipio del estado de Alagoas;
Água Branca, municipio del estado de Paraíba;
Água Branca, municipio del estado de Piauí;
Água Branca, barrio de São Paulo;
Água Branca, barrio de Araçatuba;
São Pedro da Água Branca, municipio del estado de Maranhão;
Cascada Água Branca, en el municipio de Ilhabela.